Jaroszów steht für:

 Jaroszów (Strzegom), Ort in der Gmina Strzegom im Powiat Świdnicki der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien
 Jaroszów (Żarki), Ort in der Gmina Żarki im Powiat Myszkowski der Woiwodschaft Schlesien in Polen